Муталиев, Хаджи-Бекир Шовхалович (20 июня 1910 — 11 сентября 1964) — ингушский поэт.

Биография 
Хаджи-Бекир Муталиев родился в 1910 году в селе Экажево Назрановского округа (ныне Назрановский район Ингушетии). Учился в Москве, в Институте журналистики.

Писать стихи Муталиев начал в 1920-е годы. Его перу принадлежат пьесы «Культармейцы» и «Око за око, зуб за зуб», в которых разоблачаются знахари, муллы и кулаки. Гражданской войне посвящены его рассказы «Мать и дочь» и «Большевики идут». Позднее им были созданы пьесы «Новые гости», «Суровый день», «Месть Кунты» о борьбе с кровной местью, адатом и шариатом. Последний сборник стихов Муталиева — «В пути» — вышел в 1964 году.

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия

Литература 
 

Ингушские поэты
Поэты России